В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Бетті Стеве (фінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Міма Яушовець (півфінал)

 Джоанн Расселл (1-ше коло)
 Леслі Гант (чвертьфінал)
 Брігітте Койперс (1-ше коло)
 Рената Томанова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix